Scar o SCAR puede hacer referencia a:
Comité Científico para la Investigación en la Antártida por sus siglas en inglés.
FN SCAR, un fusil de asalto.
Aeropuerto Internacional Chacalluta, por su código OACI.
Scar, personaje de Fullmetal Alchemist.
Scar, personaje antagonista de El rey león.

Música 
SCAR, un grupo de Rap/Hiphop catalán, formado en 2009.
Scars, un grupo escocesa de post punk.

Álbumes
Scars, álbum de Soil (2001).
Scars, álbum de Gary Moore (2002).

Canciones
 «Scars», canción de Papa Roach (2004).
 «Scars», canción de Allison Iraheta (2009).